Praha-Modřany má více významů:

 Modřany – čtvrť v Praze
 Praha-Modřany, dřívější název samosprávné městské části Praha 12
 Praha-Modřany (nádraží)
 Praha-Modřany zastávka